Свињиште може бити:
 Свињиште (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Србија,
 Свињиште (Прешево), насељено место у општини Прешево, Србија,
 Свињиште (Битољ), насељено место у општини Битољ, Северна Македонија,
 Свињиште (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија,

или

 Свињишта, насељено место у општини Охрид, Северна Македонија.